Vestland ist eine norwegische Provinz (Fylke), die zum 1. Januar 2020 aus dem Zusammenschluss der Provinzen Hordaland und Sogn og Fjordane ohne die Kommune Hornindal entstand. Grundlage war ein Beschluss des Storting vom 8. Juni 2017, der im Zuge einer Regionalreform eine Reduzierung auf elf Fylke vorsah. Sitz der Fylkeskommune ist Bergen, Sitz des Statsforvalters Hermansverk. Im Parlament (Fylkesting) der Provinz sitzen 65 Abgeordnete. Verwaltungssprache ist Nynorsk.

Geografie 
Vestland grenzt im Norden an Møre og Romsdal, im Osten an Innlandet und Viken, im Südosten an Vestfold og Telemark und im Süden an Rogaland. Die Provinz ist das zentrale Gebiet des Landesteils Vestlandet.

Vestlands Küste ist durch Fjorde stark gegliedert. Die größten sind der Sognefjord, der Hardangerfjord und der Nordfjord. Das Skandinavische Gebirge prägt die gesamte Provinz, insbesondere mit Jotunheimen und der Hardangervidda. Höchster Berg ist der Store Skagastølstind mit  Mit dem Jostedalsbreen, Folgefonna und dem Hardangerjøkul liegen große Festlandsgletscher in Vestland.

Entlang der Küste verläuft die Europastraße 39. Wichtigste West-Ost-Straßenverbindung ist die Europastraße 16 von Bergen nach Oslo, die in weiten Strecken parallel zur Bergensbanen verläuft. Touristisch bedeutsam ist die Flåmsbana. Wichtigster Flughafen ist der Flughafen Bergen, nächstgrößter der Flughafen Florø.

Politik 
Die erste Fylkestingswahl für die neu entstandene Provinz fand am 9. September 2019 statt. Es waren 494.675 Personen wahlberechtigt.

Verwaltungsgliederung 

Vestland ist in 43 Kommunen gegliedert. Neun Kommunen entstanden zum selben Zeitpunkt wie die Provinz durch die Zusammenlegung von Altgemeinden:
 Alver (aus Lindås, Meland und Radøy)
 Bjørnafjorden (aus Fusa und Os)
 Høyanger (aus Høyanger und dem Ort Nessane der Kommune Balestrand)
 Kinn (aus Flora und Vågsøy ohne Bryggja)
 Sogndal (aus Balestrand ohne Nessane, Leikanger und Sogndal)
 Stad (aus Eid, Selje und dem Ort Bryggja der Kommune Vågsøy)
 Sunnfjord (aus Førde, Gaular, Jølster und Naustdal)
 Ullensvang (aus Jondal, Odda und Ullensvang)
 Voss (aus Granvin und Voss)
 Øygarden (aus Fjell, Sund und Øygarden).

Wappen 
Das Wappen von Vestland zeigt silberne, versetzte Berge auf blauem Grund, der die Fjorde symbolisiert. Die Motive Berg und Fjord wurden zuvor von den Bewohnern der neuen Provinz am häufigsten vorgeschlagen.

Weblinks 

 Offizielle Website von Vestland

Nachweise 

Norwegisches Fylke
 
Gegründet 2020